Vidovdan je lahko:
 Vidov dan, praznik
 Vidovdan, revija